Świecie ist der Name von Orten in Polen:
 Świecie (dt. Schwetz an der Weichsel), Stadt in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Świecie (Brzozie) (dt. Schwetz), Dorf der Gmina Brzozie im Powiat Brodnicki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern
 Świecie (Leśna) (dt. Schwerta), Dorf der Gmina Leśna in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Świecie Kołobrzeskie (dt. Schwedt), Dorf der Gmina Siemyśl in der Woiwodschaft Westpommern
 Świecie nad Osą (dt. Schwetz, Kr. Graudenz), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Grudziądzki der Woiwodschaft Kujawien-Pommern

Siehe auch:
 Burg Świecie (dt. Burg Schwerta)